Zkratka Glc nebo GLC může znamenat:

Glc
 glukóza – její zkratka v chemických vzorcích

GLC
 Greater London Council – Rada Velkého Londýna
 Mazda GLC – verze automobilu Mazda 323